Die Tilburg Ten Miles sind ein Volks- und Straßenlauf, der seit 1993 in Tilburg stattfindet und zu den bedeutendsten Laufsport-Ereignissen in den Niederlanden zählt. Die Strecke für die Männer beträgt 10 englische Meilen (16,093 km), die für die Frauen, die in einem gesonderten Rennen namens Tilburg Ladies Run 10 K starten, 10 km. 2009 wurde das Programm um einen gesonderten 10-km-Lauf für Männer ergänzt.

Geschichte 
Die Vorgängerveranstaltung wurde 1988 unter dem Namen Moerenburgloop ins Leben gerufen. Die Erstausgabe war nicht als offizieller Wettkampf angelegt, und nur die ersten 20 Läufer im Ziel wurden registriert. Von 1988 bis 1992 liefen Männer und Frauen in einem gemeinsamen Rennen 10 Meilen.

1993 wurde der Lauf in das Zentrum von Tilburg verlegt und erhielt seinen jetzigen Namen. Ein separates Frauenrennen über 10 km wurde ausgerichtet. Von 1995 bis 1997 wurde dieses auf 5 Meilen verkürzt; da jedoch die in den Jahren 1996 und 1997 gelaufenen Weltjahresbestzeiten ohne Resonanz in den Medien blieben, kehrte man 1998 zur 10-km-Distanz zurück. 2005 stellte Haile Gebrselassie eine Weltbestzeit über 10 Meilen auf.

2009 wurde die niederländische Meisterschaft im 10-km-Straßenlauf im Rahmen der Veranstaltung ausgetragen, die nun aus je einem Volks- und Straßenlauf über 10 km für Männer und Frauen und einem Straßenlauf für Männer über 10 Meilen mit einem integrierten Volkslauf für beide Geschlechter besteht. Über 10 km siegte bei den Männern Peter Kamais Lotagor mit der Weltklassezeit von 27:09 min. Niederländische Meister wurden Martin Lauret als Gesamtsechster in 28:54 min und Merel de Knegt als Gesamtelfte in 34:01.

Statistik

Streckenrekorde 
10 Meilen
 Männer: 44:24 min, Haile Gebrselassie (ETH), 2005
10 km
 Männer: 27:09 min, Peter Kamais Lotagor (KEN), 2009
 Frauen: 30:30 min, Tirunesh Dibaba (ETH), 2013

Siegerlisten 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

10 Meilen

10 km

Weblinks 
 Offizielle Website (niederländisch)

Einzelnachweise 

Laufveranstaltung in den Niederlanden
Ten Miles